U-40 je naziv več podmornic:
 U-40 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-40 - podmornica Avstro-ogrske vojne mornarice
 U-40 - podmornica Kriegsmarine
 U-40 - podmornica Bundeswehra

Glej tudi 
 seznam avstrijskih podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne
 seznam podmornic Bundeswehra

U-40
U-40
U-40
U-40